Bound for Glory – gala wrestlingu wyprodukowana przez amerykańską federację Total Nonstop Action Wrestling (TNA), nadawana na żywo w systemie pay-per-view
 Bound for Glory – gala wrestlingu organizowana przez amerykańską federację Impact Wrestling, nadawana na żywo w systemie pay-per-view